Quersonès o Querronès (, Chersónēsos; en àtic ) és la transcripció al català del mot grec χερσόνησος, que vol significa 'península'. Esdevengué un topònim comú entre els grecs per diversos llocs de la Mediterrània:

 Penínsules:
 Quersonès Tàuric o Tàurida, nom que rebia a l'antiguitat la península de Crimea (Ucraïna)
 Quersonès (tema), tema de l'Imperi Romà d'Orient situat a la Tàurida
 Quersonès Traci, nom que rebia a l'antiguitat l'actual península de Gal·lípoli (Turquia)
 Quersonès Címbric, nom que rebia a l'antiguitat l'actual península de Jutlàndia (Dinamarca)
 Quersonès Auri o Quersonès Daurat (), el nom que suposadament rebia a l'antiguitat la Península de Malacca (Malàisia)
 Quersonès rodi, nom que rebien les possessions de Rodes a Cària
 Poblacions:
 Quersonès, antiga colònia d'Heraclea Pòntica a prop de l'actual Sebastòpol, Crimea
 Catedral de Sant Vladímir de Quersonès, situada vora les ruïnes de l'antiga ciutat
 Querronès (Cària), antiga ciutat de Cària, avui dia a Turquia
 Quersonàs, una antiga ciutat al nord de Creta
 Khersónissos, vila de Creta situada vora la ciutat antiga i que n'adoptà el nom
 Quersonès (Creta occidental), una antiga ciutat a l'occident de Creta
 Quersonès (Sicília), una antiga colònia grega a Sicília, Itàlia
 Quersonès, antiga colònia atenesa posteriorment coneguda com a Àgora, situada al Quersonès Traci
 Diòcesi de Quersonès d'Europa, un antic bisbat del  reinstaurat el  a la Tràcia Oriental, actualment Turquia
 Querronès (Peníscola), nom que donaren els antics grecs a l'actual Peníscola
 Quersonès Parva, una ciutat de l'antic Egipte que avui dia es troba al districte d'El Mandara
 Miscel·lània:
 Chersonesos A, un naufragi a la costa de la península de Crimea
 Diòcesi ortodoxa russa de Quersonès, situada als estats de França i Suïssa, anomenada per l'antiga ciutat de Quersonès de la Tàurida
 La ciutat de Kherson, a Ucraïna, és una fundació (1778) de Caterina II de Rússia anomenada en record de l'antiga ciutat de Quersonès de la Tàurida

Notes